Die Irish League 1984/85 war die 84. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Titelverteidiger Linfield FC wurde zum 37. Mal Meister.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1984/85
Fußballsaison 1984/85